F-Zero (computerspel) - computerspel uit 1990
 F-Zero (computerspelserie) - serie racespellen